Il Campionato europeo di pallacanestro femminile Under-20 2014 è stato la tredicesima edizione del torneo organizzato dalla FIBA Europe. Il torneo si è svolto a Udine, in Italia, dal 3 al 13 luglio 2014. La  ha vinto il titolo per la terza volta.

Squadre partecipanti

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Gruppo E

Gruppo F

Incontri di classificazione

Gruppo G

Tabellone 
9º-16º posto

1º-8º posto

Quarti di finale 
9º-16º posto

1º-8º posto

Semifinali 
13º-16º posto

9º-12º posto

5º-8º posto

1º-4º posto

Finali 
15º-16º posto

13º-14º posto

11º-12º posto

9º-10º posto

7º-8º posto

5º-6º posto

3º-4º posto

1º-2º posto

Classifica finale

Division B 
Il torneo di Division B si è giocato a Sofia, in Bulgaria, dal 3 al 13 luglio 2014.

Collegamenti esterni